Ivory Tower (torre d'avorio in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Ivory Tower  – film del 1998 diretto da Darin Ferriola

Musica 
 Ivory Tower  – traccia strumentale di Giorgio Moroder, lato B del singolo The NeverEnding Story di Limahl del 1984
 Ivory Tower  – traccia dell'album Prostitute degli Alphaville del 1994
 Ivory Tower  – traccia dell'album The Legend Begin dei Beholder del 2000
 Ivory Tower  – traccia dell'album Ghost of a Rose dei Blackmore's Night del 2003
 Ivory Tower  – album dei Deep Insight del 2003
 Ivory Tower  – singolo di Anna Abreu del 2007, dall'album omonimo
 Ivory Tower  – album di Chilly Gonzales del 2010

Videogiochi 
 Ivory Tower  – casa produttrice di videogiochi

Pagine correlate
Torre d'avorio (disambigua)